Конда́о () — уезд в провинции Бариа-Вунгтау, Вьетнам. Представляет собой архипелаг из 16 островов общей площадью 75,15 км², часть которого занимает одноимённый национальный парк. Один из главных островов также носит название Кондао и имеет одноимённый аэропорт.

Уезды Вьетнама
Острова Вьетнама
Бариа-Вунгтау